Matamoras è un toponimo che può riferirsi a:

Matamoras (Indiana)
Matamoras (Ohio)
Matamoras (Pennsylvania)

Pagine correlate 
Matamoros